

Населені пункти та їхні частини
 Ленкава — село в гміні Белхатув Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Ленкава — село в гміні Казімежа-Велька Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Ленкава — частина села Кошице-Великі в гміні Тарнув Тарновського повіту Малопольського воєводства

Примітки